Мікула Анатолій Олександрович

Життєпис 
Народився 11 жовтня 1958 року у м. Києві, українець. Батько – Мікула Олександр Григорович (27.10.1930 – 30.11.1990), токар-інструментальник. Мати – Мікула Валентина Іллівна (09.07.1933-08.08.2020), коваль заводу ДВРЗ.

З 1966 по 1976 рр. навчався у середній школі № 103 м. Києва. З 1976 по 1978 рр. служив у лавах Збройних сил, у прикордонних військах. У 1979 році вступив до Київського державного інституту фізичної культури. Закінчив у 1984 році.

Спортивна діяльність 
 1974-1976 рр. – вільна боротьба. Отримав спортивний розряд – кандидат в майстри спорту;
 1976-1998 рр. – самбо. У 1977 році отримав спортивний розряд – Майстер спорту. Тренери - Бабаянц Роберт Самвелович (заслужений тренер України), Карамалак Петро Михайлович (заслужений тренер України)
 Багаторазовий чемпіон МВС України та на чемпіонатах України з самбо, дзюдо.
 Чемпіон спартакіади народів України (1983 рік, м. Кіровоград);
 Чемпіон Кубку України (м. Івано-Франківськ);
 Чемпіон України (1981 рік, м. Нікополь);
 Бронзовий призер чемпіонату СРСР (1983 рік, м. Москва);
 Срібний призер Кубку СРСР у команді (1986 рік, м. Львів);
 Переможець Всесоюзного турніру імені Дзержинського (м. Кишинеу, Молдова);
 Триразовий чемпіон ЦР Динамо України
 Срібний призер ЦР ФСТ «Динамо» СРСР (м. Вільнюс, Литва);
 Призер чемпіонату МВС СРСР з самбо та самозахисту без зброї;
 Срібний призер чемпіонату Європи (1998, м. Омен, Голландія);
 Голова суддівської колегії Європейської континентальної федерації «UNIFIGHT» (2012-2017 рр.), суддя міжнародної категорії класу «А» з універсального бою.
 Голова суддівської колегії Української спортивної федерації «Універсальний бій» (2011 рік і по теперішній час).
 Головний суддя, головний секретар, суддя національної категорії з рукопашного бою (з 2001 року).

Трудова діяльність 
 1992-2007 рр. - Центр спеціальної фізичної підготовки ФСТ «Динамо» України, інспектор-методист, заступник начальника відділу неолімпійських видів спорту.
 З 2007 року вийшов на пенсію, проте займався тренерською діяльністю на посаді тренер-методист в КДЮСШ «Восход».

Тренерська діяльність 
Учні:
 Мікула Пилип Анатолійович – майстер спорту України з рукопашного бою, чемпіон Європи BUDO IBF (1999 р., м. Омен, Голландія); чемпіон Міжнародного турніру IBF (2000 р., м. Київ), бронзовий призер чемпіонату світу IBF (2000 р., м. Везель, Німеччина), переможець Чемпіонату Податкової міліції України (2001 р., м. Київ).
 Побережець Дмитро – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу, Європи з панкратіону;
 Очеретяний Олександр – чемпіон світу з панкратіону серед юнаків;
 Сійкель Віктор – чемпіон України, Європи серед юнаків

Чемпіони України:
 Савченко Кирило
 Ібрагімов Артем
 Накаєв Емін
 Сакало Микола
 Михальченко Артем
 Ливинський Максим
 Тарасенко Андрій
 Яновський Віталій

Галерея 

Майстри спорту України